Тимошево — название нескольких населённых пунктов:
 Тимошево — деревня в городском округе город Калуга Калужской области.
 Тимошево — деревня в Волоколамском районе Московской области.